Рышковский сельсовет:

 Рышковский сельсовет — в Железногорском районе Курской области.
 Рышковский сельсовет — в Курском районе Курской области.